Aggregat (von  ‚hinzunehmen‘, ‚ansammeln‘) steht für:
 Aggregat (Film), deutscher Dokumentarfilm von Marie Wilke aus dem Jahr 2018
 Aggregat (Philosophie), äußerliche Verbindung von Elementen
 Aggregat (Technik), funktionale Vereinigung mehrerer Geräte oder Maschinen
 in der biologischen Systematik die Zusammenfassung schwer unterscheidbarer Arten, siehe Sammelart
 in der Chemie ein Verbund von Molekülen
 in der (Zell-)Biologie ein Verbund von Molekülen, siehe Proteinaggregat, oder von Zellen, siehe Aggregationsverband
 in der Mineralogie einen Mineralverbund, siehe Mineral-Aggregat
 in der Bodenkunde eine Art des Bodengefüges, siehe Aggregatgefüge
 in der Informatik eine Zusammenfassung von Objekten, siehe Domain-driven Design
 in der Volkswirtschaftslehre das Ergebnis einer Aggregation, siehe Aggregation (Wirtschaft)#Aggregat

Siehe auch:
 Aggregation (Begriffsklärung)
 Aggregatzustand (wandelbare Zustände eines Stoffs)
 Aggregat-Methode (amortisierten Laufzeit-Analyse)